Çeltek ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Çeltek (Aksaray), ein Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Aksaray
 Çeltek (Çekerek), ein Dorf im Bezirk Çekerek der Provinz Yozgat
 Çeltek (Şarkikaraağaç), ein Dorf im Bezirk Şarkikaraağaç der Provinz Isparta
 Çeltek (Sivas), ein Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Sivas
 Çeltek (Yeşilova), ein Dorf im Bezirk Yeşilova der Provinz Burdur
 Çeltek (Zile), ein Dorf im Bezirk Zile der Provinz Tokat